

Patronyme 

 Alexeï Evert (1857-1926), général russe de la Première guerre mondiale ;
 Chris Evert (née en 1954), joueuse de tennis américaine ;
 Jeanne Evert (1957-2020), joueuse de tennis américaine ;
 Jimmy Evert (1923-2015), joueur de tennis américain.

Prénom 
Evert est un prénom notamment porté par :
 Evert Dolman (1946-1993), coureur cycliste néerlandais ;
 Evert Lagerspetz (1847-1884), architecte finlandais ;
 Evert Taube (1890-1976), écrivain, poète, compositeur, chanteur et artiste suédois ;
 Evert van Linge (1895-1964), footballeur néerlandais ;
 Evert Verbist (né en 1984), coureur cycliste belge ;
 Evert Verhees (né en 1953), musicien belge.